As eleições parlamentares de 1982 foram realizadas a 24 de Novembro, sendo estas eleições as segundas realizadas em 1982, 7 meses após as eleições de Fevereiro.

Estas eleições foram realizadas, após o governo minoritário do Fianna Fáil perder o apoio do Partido dos Trabalhadores e dos deputados independentes que o suportavam no parlamento, na sequência na tentativa do Fianna Fáil impor um programa que iria introduzir cortes no Estado Social e aumentaria impostos.

Os resultados das eleições beneficiaram o Fine Gael, que, apesar de não ter sido o partido mais votado, obteve o seu melhor resultado eleitoral, com 39,2% dos votos e 70 deputados. Por outro lado, o Fianna Fáil desceu em votos e deputados, passando de 81 para 75 deputados e de 47,3% para 45,2% dos votos.

O Partido Trabalhista também foi um dos vencedores, conquistando 16 deputados, mais um em relação a Fevereiro, enquanto que, o Partido dos Trabalhadores foi um dos derrotados, perdendo 1 deputado, passando para 2 deputados.

Após as eleições, o Fine Gael e o Partido Trabalhista formaram um governo de coligação, que, iria durar até 1987.

Resultados oficiais

Resultados por Distrito Eleitoral 
Os resultados referem-se aos partidos que elegeram deputados:

Eleições na Irlanda